Уметалиев:
 Уметалиев, Джаныбек Асанбекович (1943—2009) — военный и государственный деятель Кыргызстана.
 Уметалиев, Омурбек Асылбекович (род. 1953) — государственный деятель Кыргызстана.
 Уметалиев, Темиркул (1908—1991) — народный поэт Киргизии.
 Уметалиев, Эмиль Сатарович (род. 1958) — киргизский государственный деятель.